Австрийская Бундеслига 2013/14 () — 102-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

Источники 

2013/2014
Австрия
Спорт в Австрии в 2013 году
Спорт в Австрии в 2014 году
Футбол в Австрии в сезоне 2013/2014